est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aldéhyde
 1,2-butadiénal, numéro CAS 
 2-butynal ou but-2-ynal, numéros CAS , 
 3-butynal,numéro CAS 
 1-carboxaldéhyde cyclopropène, numéro CAS 
 3-carboxaldéhyde cyclopropène,  numéro CAS 

 Cétone
 1,3-butadiène-1-one ou vinyl cétène, numéro CAS 
 1,2-butadiènone ou éthylidène cétène, numéro CAS 
 3-butyn-2-one, numéro CAS 
 cyclopropylidène méthanone, numéro CAS  
 cyclobut-2-ène-1-one, numéro CAS 
 méthyl cyclopropènone, numéro CAS 
 méthylidène cyclopropanone, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.0]butanone, CAS 

 Énol et Ynol, tautomère des aldéhydes et cétones
 1,2,3-butatriènol, CAS 
 butèn-1-yn-3-ol-1, CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-butèn-1-yn-3-ol-1, CAS 
 E-butèn-1-yn-3-ol-1, CAS 
 2-(hydroxyméthylène) cyclopropène, CAS 
 butèn-3-yn-1-ol-1, CAS 
 butèn-1-yn-3-ol-2, numéro CAS 
 cyclobutadièn-1,3-ol-1  ou hydroxy cyclobutadiène, CAS 
 2-méthylidène cyclopropènol, CAS 
 bicyclo[1.1.0]but-12-én-2-ol, CAS 

 Éther
 furane ou 1,4-époxy butadiène-1,3, numéros CAS , 
 1-éthènyloxy éthyne ou éthynyl éthényl éther, numéro CAS 
 éthynyl oxirane ou 3,4-époxy butyne, numéro CAS  , racémique des énantiomères
 (2R)-2-éthynyl oxiraneou 3,4-époxy butyne, CAS 
 (2S)-2-éthynyl oxiraneou 3,4-époxy butyne, CAS 
  éthènyl oxirène ou vinyl oxirène, 1,2-époxy butadiène-1,3, numéro CAS 
 diméthylidène oxirane ou 2,3-époxy butadiène-1,3, numéro CAS 
 2-méthylidène oxétène ou 1,3-époxy butadiène-1,3, numéro CAS 
 1,4-époxy butadiène-1,2, cyclo(-CH=C=CH-CH2-O-), numéro CAS 
 1,3-époxy butadiène-1,2, cyclo(-CH=C=C(CH3)-O-), numéro CAS 
 3-méthyl-4-oxacyclobutyne, numéro CAS , racémique des énantiomères
 (R)-3-méthyl-4-oxacyclobutyne, numéro CAS 
 (S)-3-méthyl-4-oxacyclobutyne, numéro CAS 
 oxa bicyclo[2.1.0]pentène 
 1,2-époxy cyclobutène-1, numéro CAS 
 2,3-époxy cyclobutène-1, numéro CAS , racémique des énantiomères
 (3R)2,3-époxy cyclobutène-1, numéro CAS 
 (3S)2,3-époxy cyclobutène-1, numéro CAS 
 3,4-époxy cyclobutène-1, numéro CAS 
 2,1'-époxy-1-méthyl cyclopropène ou 2-oxa bicyclo[2.1.0]pent-14-ène, numéro CAS 
 3,1'-époxy-1-méthyl cyclopropène, numéro CAS , racémique
 (R)-3,1'-époxy-1-méthyl cyclopropène ou (1R)-2-oxa bicyclo[2.1.0]pent-45-ène, numéro CAS 
 (S)-3,1'-époxy-1-méthyl cyclopropène, numéro CAS 
 2,1'-époxy méthylène cyclopropane, numéro CAS , racémique
 (R)-2,1'-époxy méthylène cyclopropane ou (1R)-2-oxa bicyclo[2.1.0]pent-34-ène, numéro CAS 
 (S)-2,1'-époxy méthylène cyclopropane, numéro CAS 
 1,3-époxy cyclobut-1-ène ou  2-oxa bicyclo[1.1.1]pent-34-ène, numéro CAS 
 oxa bicyclo[1.1.0]butène 
 2-oxa-4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-13-ène, numéro CAS 
 2-oxa-4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-14-ène, numéro CAS , racémique
 (R)-2-oxa-4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-14-ène, numéro CAS 
 (S)-2-oxa-4-méthyl bicyclo[1.1.0]but-14-ène, numéro CAS 
 2-oxa-3-méthyl bicyclo[1.1.0]but-14-ène, numéro CAS , racémique 
 (R)-2-oxa-3-méthyl bicyclo[1.1.0]but-14-ène, numéro CAS 
 (S)-2-oxa-3-méthyl bicyclo[1.1.0]but-14-ène, numéro CAS 
 2-oxa spiro(2,2)pent-45-ène, numéro CAS 

 Alcool 
 tétraèdranol, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.0]but-1(3)-én-2-ol, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.0]but-1(2)-én-4-ol, numéro CAS , deux racémiques diastéréoisomères
 (R,R)-bicyclo[1.1.0]but-12-én-4-ol, numéro CAS 
 (S,S)-bicyclo[1.1.0]but-12-én-4-ol, numéro CAS 
 (3R,4S)-bicyclo[1.1.0]but-12-én-4-ol, numéro CAS 
 (3S,4R)-bicyclo[1.1.0]but-12-én-4-ol, numéro CAS 
 bicyclo[1.1.0]but-12-én-3-ol, numéro CAS , racémique des énantiomères
 (R)-bicyclo[1.1.0]but-12-én-3-ol, numéro CAS 
 (S)-bicyclo[1.1.0]but-12-én-3-ol, numéro CAS 
 cyclobutynol, numéro CAS , racémique des énantiomères
 (R)-cyclobutynol, numéro CAS 
 (S)-cyclobutynol, numéro CAS 
 cyclobutadièn-2,3-ol, numéro CAS 

 Composé ionique
 cyclobutène; oxygène(2-), numéro CAS

Notes et références

Voir aussi 

, ,  ------------------------------------------ , , C3H8
, , ,  ---------------------------- , , , 
, , , ,  -------------- C5H4, , , ,    

en:C4H4O
hu:C4H4O